Georg Friedrich Benecke – filologo tedesco
 Emil Benecke – pallanuotista tedesco
 Wilhelm Benecke – mercante e saggista tedesco
 Wilhelm Christian Benecke von Gröditzberg – banchiere e collezionista d'arte tedesco